Экрю (, необработанный, неотбеленный) — бледно-серо-жёлтый или светло-серо-жёлто-коричневый цвет, цвет неотбелённого шёлка или льна. До 1930-х годов был синонимом к слову «беж», однако, начиная с 1950-х годов, экрю и беж считаются разными цветами.

У разных народов существует различное представление о цвете, называемом «экрю». Особенно своеобразны в этом отношении представления французов, для которых экрю близок к цвету слоновой кости. Ниже в таблице приводятся сведения о цвете экрю, полученные из различных источников.

Примечания

См. также 
 Список цветов